Luís de Almada pode referir-se às seguintes personalidades portuguesas:

 D. Luís de Almada (físico), médico da Casa Real no século XVI.
 D. Luís de Almada, um dos 40 conjurados da Restauração da Independência de Portugal.
 D. Luis José de Almada, mestre-sala de El-Rei Dom D. João V.

Desambiguações de antropônimos